Rozas de Puerto Real, gemeente in de regio Madrid
Rozas (Burgos), plaats in de regio Burgos, gemeente Merindad de Valdeporres
Rozas (Soba), plaats in Cantabrië, gemeente Soba

Zie ook
Las Rozas (doorverwijspagina)